tegenpaus Honorius II, tegenpaus (1061-1072)
 paus Honorius II, paus (1124-1130)